Лендье́ль () — венгерская фамилия, а также топоним. Может означать:

Фамилия 
 Лендьел, Владимир Иванович (1934—2000) — советский и украинский физик-теоретик, ректор Ужгородского университета.
 Лендел, Вячеслав Тибериевич (род. 1963) — советский футболист, воспитанник закарпатского футбола.
 Лендьел, Левенте (1933—2014) — венгерский шахматист, гроссмейстер (1964).
 Лендьель, Арпад (1915—1993) — венгерский ватерполист и пловец, призёр Олимпийских игр и чемпион Европы.
 Лендьель, Балаж (род. 1980) — венгерский саблист, участник Олимпийских игр 2004 года.
 Лендьель, Даниэль (род. 1989) — венгерский футбольный защитник.
 Лендьель, Дьюла (1888—1938) — венгерский политик, народный комиссар финансов Венгерской советской республики.
 Лендьель, Золтан (род. 1960) — венгерский политик, депутат Национального Собрания Венгрии в 2002—2009 годах.
 Лендьель, Имре (род. 1977) — венгерский прыгун в воду, трехкратный серебряный призер чемпионатов Европы.
 Лендьель, Йожеф (в СССР носил имя Иосиф Павлович Ленгиель; 1896—1975) — венгерский писатель.
 Лендьель, Йожеф (1770—1822) — преподаватель, реформаторский священник, автор духовной музыки.
 Лендьель, Мельхиор (наст. фамилия Лебович; 1880—1974) — венгерский писатель, драматург и сценарист.

Топоним 
  — деревня в медье Тольна (Венгрия), по которой названа культура неолита.

Прочее 
 Лендьель — центральноевропейская археологическая культура эпохи неолита (4900—3400 гг. до н. э.)

См. также 
 Ленгиел, Роман (; род. 1978) — чешский футболист.